

Geografia

Austria 
 Lebring-Sankt Margarethen – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Margarethen – frazione di Bleiburg, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Margarethen – frazione di Reichenau, comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Sankt Margarethen an der Raab – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Sankt Margarethen an der Sierning – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Sankt Margarethen bei Knittelfeld – comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Margarethen bei Lebring – frazione di Lebring-Sankt Margarethen, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Margarethen im Burgenland – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)
 Sankt Margarethen im Lavanttal – ex comune ora frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Margarethen im Lungau – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)

Germania 
 Sankt Margarethen – comune nel circondario di Steinburg (Schleswig-Holstein)

Svizzera 
 Sankt Margarethen – ex comune ora frazione di Münchwilen, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
 Sainte-Marguerite – pagina di disambiguazione
 Sankt Margareten im Rosental – comune austriaco nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Margrethen – comune svizzero nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)
 Santa Margherita – pagina di disambiguazione